Азиатские игры 1970 года (также известные как VI Азиада) проходили с 9 декабря по 20 декабря 1970 года в столице Таиланда городе Бангкок. В них приняло участие 2400 спортсменов из 18 стран и колониальных владений, которые соревновались в 15 видах спорта. Республика Корея была выбрана для размещения 6-х игр, но отказалася из-за финансовых причин, так и из-за угрозы безопасности из соседней Северной Кореи. На этих играх дебютировал парусный спорт.

Виды спорта 
На V Азиатских играх проходили соревнования по 15 видам спорта:
 Лёгкая атлетика
 Бадминтон
 Баскетбол
 Бокс
 Водное поло
 Волейбол
 Велоспорт
 Футбол
 Хоккей на траве
 Стрельба
 Плавание
 Прыжки в воду
 Борьба
 Тяжёлая атлетика
 Парусный спорт

Расписание

Страны-участницы 
  Бирма
  Гонконг
 
 
 
 
 
 
 
  Малайская Федерация
 
 
 
 
 
  Цейлон

Итоги Игр

Источники 
 Таблица медалей игр из газеты The Straits Times
 

1970